Vratsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Враца) :
Vratsa, ville bulgare de l'obchtina de Vratsa, située dans l'oblast de Vratsa ;
Vratsa, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil.
 Vratsa (oblast)